

Onomastica
Grahame – variante del nome proprio di persona Graham

Persone
Amanda Grahame – tennista australiana
Christine Grahame – politica scozzese
Gloria Grahame – attrice e cantante statunitense
John Grahame – hockeista statunitense
Kenneth Grahame – scrittore britannico
Margot Grahame – attrice britannica